Tiedong Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tiedong Qu (härad i Kina, Jilin), 
 Tiedong Qu (härad i Kina, Liaoning), Anshan Shi, 

Robotskapade Kinaförgreningar